Монтегю́-Планторе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Вариль. Округ коммуны — Памье.

Код INSEE коммуны — 09202.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 320 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 202 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 171 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 84,7 %, в 1999 году было 79,3 %). Из 171 активных работали 153 человека (87 мужчин и 66 женщин), безработных было 18 (7 мужчин и 11 женщин). Среди 31 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь, реконструированная в 1877—1880 годах.
 Замок Ла-Хилл (). Во время Второй мировой войны замок использовался Красным Крестом как приют для детей-беженцев, в основном евреев «без гражданства». В сентябре 2000 года была установлена мемориальная доска, а в 2007 году был открыт «Детский музей», посвящённый этим событиям.
 Руины замка Монтегю.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арьеж